Ariperto – variante del nome proprio di persona italiano maschile Erberto
Ariperto I o Ariberto o Chairiberto – re dei Longobardi e re d'Italia dal 653 al 661
Ariperto II o Ariberto – re dei Longobardi e re d'Italia dal 702 al 712.

Pagine correlate
Ariberto